Iwachnenko () ist der Familienname folgender Personen:
 Michail Feodosjewitsch Iwachnenko (1947–2015), russischer Paläontologe
 Oleksij Iwachnenko (1913–2007), sowjetisch-ukrainischer Mathematiker und  Kybernetiker
 Walentina Jurjewna Iwachnenko (* 1993), russische Tennisspielerin